Flöter steht für:
 Flöter (Vögel) (Cinclosomatidae), Familie innerhalb der Vögel

Personen:
 Hans Hinrich Flöter (1910–2011), deutscher Theologe und Pädagoge
 Harry Flöter (* 1966), deutscher Filmemacher und Produzent
 Hubs Flöter (1910–1976), deutscher Fotograf
 Ilse Flöter (1919 bis nach 1949), deutsche Fotografin
 Jonas Flöter (* 1967), deutscher Pädagoge und Historiker